Национальная партия Авами (Национальная партия народа; , ) — левая социалистическая политическая партия в Пакистане. Основана в 1986 году посредством объединения для борьбы с военной диктатурой Зия-уль-Хака ряда прогрессивных организаций, включая Национально-демократическую партию, восходящую к Национальной народной партии.

Политическая позиция партии состоит в поддержке исламского и демократического социализма общественного сектора экономики и экономического эгалитаризма.

Партия является крупнейшей политической силой пуштунов, отстаивая их права и идеи пуштунского национализма. Также получает значительное число голосов в провинциях Белуджистан и Синд.

Исторически придерживалась просоветской и пророссийской позиции, поддерживала советскую интервенцию в Афганистан. Будучи противником Талибана, поддержала и операцию НАТО в Афганистане в 2001 году.

По результатам парламентских выборов 2008 года получила 2,0 % от всех голосов и была представлена 10 местами в Пакистанском парламенте, входила в правящую коалицию (традиционно являясь союзницей Пакистанской народной партии). На следующих выборах 2013 года получила 1 % голосов и 3 депутатских мандата.

Примечания

Внешние ссылки
официальный сайт 

Социалистические партии
Левосоциалистические партии
Политические партии Пакистана
Политические партии, основанные в 1986 году